Vĩnh Thạnh (district in Bình Định),  een district in provincie Bình Định
 Vĩnh Thạnh (district in Cần Thơ),  een district in centrale stad Cần Thơ
 Vĩnh Thạnh (thị trấn in Bình Định), een thị trấn in district Vĩnh Thạnh, provincie Bình Định
 Vĩnh Thạnh (thị trấn in Cần Thơ), een thị trấn in district Vĩnh Thạnh, provincie Cần Thơ

Xã
 Vĩnh Thạnh (Đồng Tháp), district Lấp Vò, provincie Đồng Tháp
 Vĩnh Thạnh (Kiên Giang), district Giồng Riềng, provincie Kiên Giang
 Vĩnh Thạnh (Long An), district Tân Hưng, provincie Long An

Zie ook 
 Vĩnh Thanh (doorverwijspagina)